Villa del Carmen ist der Name folgender Orte:

 Villa del Carmen (Formosa), Ort in Argentinien
 Villa del Carmen (San Luis), Ort in Argentinien
 Villa del Carmen (Uruguay), Ort in Uruguay